Les Vieux est un film muet français réalisé par Louis Feuillade, sorti en 1909.

Liens externes 
 

Film français sorti en 1909
Film français en noir et blanc
Film muet français
Film réalisé par Louis Feuillade
Film sur la vieillesse